Liste des émissions de pièces de collection françaises en euro durant l'année 2005.

Sources : 
 La Monnaie de Paris
 Arrêtés

Légende :

Voir aussi
 2005 en numismatique
 Pièces en euro de la France

Références 

France
Euro
2005 en numismatique
2005 en France